Wackström ist der Familienname von:

 Ole Wackström (1932–2015), finnischer Radrennfahrer
 Patrick Wackström (* 1958), finnischer Radrennfahrer
 Sixten Wackström (* 1960), finnischer Radrennfahrer
 Stefan Wackström (* Anfang der 1960er Jahre), finnischer Radrennfahrer